Riske:
 Alison Riske (* 1990, Pittsburgh), amerykańska tenisistka o statusie profesjonalnym
 David (Richard) Riske (* 1976, Renton), amerykański piłkarz 
 Jan Riske (* 1932, Dordrecht), holenderski malarz 
 Waldemar Józef Riske (1943, [?] – 1989), polski inżynier, nauczyciel i działacz państwowy